Le municipalità degli Stati Federati di Micronesia costituiscono la suddivisione territoriale di terzo livello del Paese, dopo gli Stati federati e i distretti.

Lista